

Geometria 
 Parabola – una curva geometrica
 Traiettoria parabolica

Letteratura 
 Parabola – un genere letterario
 Parabole di Gesù – famose parabole raccolte nei Vangeli

Musica 
 Parabola – album di Roberto Vecchioni del 1971
 Parabola – singolo dei Tool del 2001, dall'album Lateralus

Altro 
 Parabola – antenna parabolica per la ricezione di trasmissioni via satellite

Altri progetti